Xue kan som auktorsförkortning betyda:

 Da-Yong Xue
 Wan-Qi Xue
 Xiao-Feng Xue

Robotskapade auktorsförkortningar